Tratado de Sevilla es el nombre de al menos dos tratados internacionales firmados en la ciudad de Sevilla:

 Tratado de Sevilla de 1500, entre los Reyes Católicos y el reino de Navarra; o
 Tratado de Sevilla de 1729, que puso fin a la guerra angloespañola de 1727-1729.